Верхнеподвесная дверь — редко используемый тип автомобильной двери. У неё нет общепринятого названия, поэтому можно встретить различные вариации. Верхнеподвесная дверь — тип двери, находящейся на верхе автомобиля и приподнимающаяся, чтобы обеспечить доступ пассажирам. Дверь похожа на откидную кабину самолёта-истребителя. Устоявшихся стандартов на верхнеподвесные двери не существует, поэтому они могут крепиться шарнирами спереди, сбоку или сзади — хотя крепление спереди более распространено. Верхнеподвесные двери редко применяются на серийных автомобилях, иногда используются в концепт-карах.

Messerschmitt 
Известный производитель самолётов Messerschmitt после Второй мировой был лишен права выпускать самолёты. Вместо этого он стал заниматься изготовлением автомобилей. Разработку вёл авиаконструктор . Компания быстро приняла на вооружение верхнеподвесную дверь, так как это было простым решением, в котором она уже имела опыт. В отличие от большинства верхнеподвесных дверей, двери Messerschmitt сочленены шарнирами сбоку. Проблема бокового шарнирного крепления в том, что если ехать по другой стороне дороги, верхнеподвесная дверь откроется в неверном направлении. По этой причине, после этого, верхнеподвесные двери обычно крепятся шарнирами спереди или сзади.

Messerschmitt KR175

Messerschmitt KR200

Ferrari Modulo

Bond Bug

Кит-кар Nova

Buick Wildcat 
Buick Wildcat 1985 года оснащён верхнеподвесной дверью. Дверь использует удлинённый стиль, охватывая большую часть переда кузова (то есть не только салон). Применение верхнеподвесной двери обусловлено желанием сделать автомобиль футуристическим.

Maserati Birdcage 75th

Saab Aero-X

Volkswagen 1-litre car

Бэтмобиль 
Различные модели Бэтмобилей, участвующие в съёмках фильмов про Бэтмана, оснащены верхнеподвесной дверью.

Заказные автомобили

См. также 
 Ламбо-двери
 Двери типа «Крыло бабочки»
 Двери типа «Крыло чайки»
 Сдвижные двери
 Автомобильная дверь

Примечания 

Автомобильные двери
Автодизайн